La Serie A 1906/07 fue la 10.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Desempate por el primer puesto
 Young Fellows Zürich 3-1 FC Winterthur

Central

Desempate por el primer puesto
 FC Basel 1-1 Old Boys Basel
Repetición:
 FC Basel 4-1 Old Boys Basel

Oeste

Final

Servette Genf ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1907
Fútbol en 1906
Fútbol en 1907
Suiza en 1906
Suiza en 1907